Tuma puede referirse a:

 El guerrillero Carlos Coello.
 El nombre común de la planta Lavandula angustifolia o lavanda fina.
 Abreviacion de la expresión vulgar: "Tu Maldita Madre".
 Expresión de asombrado: "a tuma o tuma".